Gyrotoma är ett släkte av snäckor. Gyrotoma ingår i familjen Pleuroceridae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Snäckor
Gyrotoma